AMD je zkratkou pro:

Instituce 
 AMD Academy of Fashion and Design – Akademie módy a vzhledu sídlící v německém Hamburku a má několik škol po celém Německu
 Arbeitsstelle für Molekularelektronik – Centrum pro molekulární elektroniku v Drážďanech 
 Automated Multiple Development – 
 Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (IATA: AMD, ICAO: VAAH) – mezinárodní letiště v Gudžarátu, Ahmadábád v Indii
 Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research – Institut se sídlem v Hyderabad, Indie

Společnosti 
 Advanced Micro Devices – americká firma vyvíjející CPU, GPU, čipsety a technologie
 AMD Saxony – bývala dceřiná společnost firmy Advanced Micro Devices, která nyní patří pod firmu GlobalFoundries a sídlila v Německu
 Avions Marcel Dassault – francouzská firma vyrábějící letadla, např.: Dassault Aviation

Asociace 
 Asociace malých debrujárů
 Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
 Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste – Asociace misijní služby

Ostatní 
 Arménský dram – platící měna podle ISO 4217 v zakavkazském státu Arménie
 Age-related macular degeneration – věkem podmíněná makulární degenerace
 Acid mine drainage – pojem pro odtok vod z kyselých oblastí, většinou opuštěné uhelné doly a doly na kov
 AMD 65 – maďarská puška vyvinutá podle pušky AKM
 AMD (mapá Creole) je zdrojový jazyk podle normy ISO 639-3
 `Amd - vesnice v okrese Yemen ve státu San‘a’ Governorate
 Asynchronous module definition – součást JavaScript API